My Way (по-русски — Мой путь):

 My Way — второй студийный альбом американского певца Ашер.
 My Way — шестой студийный альбом британского певца Иана Брауна.